Список 1976 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1976 году.

События

Январь  
 1 января
 Вышел на экраны фильм «Приключения Буратино».
 Вышел на экраны фильм «Ирония судьбы, или с лёгким паром».

Февраль  
 10 февраля — Вышел на экраны телесериал «Строговы».

Май  
 20 мая — Вышел на экраны фильм «Старший сын».

Июнь  
 2 июня — Вышел на экраны телесериал «Вечный зов».

Август 
 Вторая программа ЦТ становится вечерним московским каналом: в воскресенье 1 августа её показ в последний раз (вплоть до 1 января 1982 года) начался утром. В воскресный день через неделю (8 августа) в утренние часы начались уже передачи четвертой программы, чьи функции были значительно увеличены (а в 1977 году это коснулось и постепенного расширения вещания на другие области Европейской части СССР). С 23 августа детскую передачу «Спокойной ночи, малыши», которая с 1964 года шла по второй программе, ежедневно стали показывать и по четвёртой программе ЦТ. Ей же отошла одна из прежних функций второй программы — повторный показ отдельных передач Первой программы ЦТ.

Декабрь  
 15 декабря — Вышел на экраны фильм «Небесные ласточки».
 30 декабря — Вышла в эфир передача «Шире круг».

Без даты 
 Сентябрь — Вышла в эфир передача «Музыкальная жизнь». 
 Октябрь — Вышла в эфир передача «С песней по жизни».

Родились 
 4 апреля — Антон Комолов, ТВ-ведущий.
 7 апреля — Михаил Полицеймако, ТВ-ведущий и актёр.
 13 июня — Дана Борисова, ТВ-ведущая («Армейский магазин», «Принцип домино», «Сегодня утром»).
 18 июня — Максим Галкин, ТВ-ведущий («Кто хочет стать миллионером», «Десять миллионов», «Лучше всех», «Сегодня вечером»), главный соперник игрока (Кто хочет стать Максимом Галкиным), актёр, певец, юморист, пародист.
 16 сентября — Алесь Мухин, ТВ-знаток («Что? Где? Когда?», капитан команды знатоков, ТВ-ведущий, предприниматель, обладатель приза Хрустальная сова и звания Лучший капитан клуба.
 15 октября — Николай Басков, ТВ-ведущий («Субботний вечер»), певец-тенор.
 30 октября — Дмитрий Авдеенко, ТВ-знаток «(Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг»), двукратный обладатель «Хрустальной совы».

Примечания

Литература 
 «Гибель советского ТВ», Ф. И. Раззаков, 2009, ISBN — 978-5-699-33296-0.